De Superettan 2010 was het elfde seizoen in de op een na hoogste Zweedse voetbaldivisie, die werd opgericht in 2000. Het seizoen begon op 10 april en eindigde op 23 oktober 2010. Syrianska FC eindigde als eerste met evenveel punten als IFK Norrköping, maar een beter doelsaldo. Beide clubs promoveerden naar de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, de Allsvenskan.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

Gefle wint met 3–0 over twee duels en handhaaft zich in hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2010 in alle 30 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Syrianska FC
Bijgaand een overzicht van de spelers van Syrianska FC, die in het seizoen 2010 onder leiding van trainer-coach Özcan Melkemichel de titel opeisten in de Superettan en zodoende rechtstreekse promotie afdwongen naar de Allsvenskan 2011.

Zie ook
Svenska Cupen 2010
Zweeds voetbalelftal in 2010

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2010